Desa Sumberaji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberaji (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 112,33), Jawa Timur, 
 Desa Sumberaji (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 112,17), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar